Погоня Литовська () — шляхетський герб.

Роди 

Aczkiewicz, Algiminowicz, Algminowicz, Alkimowicz, Biciutek, Boremlski, Boremski, Bułhakow, Byciutek, Chowański, Dowmont, Dulski, Hurko, Izasławski, Izopolski, Klajowski, Kobryński, Konierewicz, Kopylski, Korecki, Korjatowicz, Koryatowicz, Koszerski, Koszyrski, Kowelski, Krzywicki, Krzywiecki, Krzywięcki, Lingwieniewicz, Litwinowicz, Łukomlski, Mackiewicz, Morski, Możarowski - Możajski, Mścisławski, Niedzielski, Nowosielski, Olelkowicz, Olgierd, Pluskow, Pluszkow, Pokłoński, Postawka, Postawko, Proński, Pruński, Radzikiewicz, Rybicki, Słucki, Sudwoj, Świderski, Wandza, Worotyniec, Zasławski.
Гедиміновичі

Посилання 
  Герб Погоня Литовская, изменённый, его носители.

Див. також 
 Погоня (герб)
 Погоня Руська

Джерела 
 Історія Пінська

Родові герби